Labe může označovat

 Labe – evropská řeka 
 Labe (Malá Skála) – část obce Malá Skála na Jablonecku
 Labe (Jindřichov) – část obce Jindřichov na Šumpersku
 obchodní dům Labe – budova v Ústí nad Labem

Jiné je:

 Labé – město v Guineji